Název Prefektura se používá pro územní jednotku ve více zemích:

 Prefektura (Čína)
 Prefektura (Francie)
 Policejní prefektura v Paříži
 Prefektura (Japonsko)
 Prefektura (Středoafrická republika)
 Prefektura (Rwanda)
 Prefektura (Řecko) (do roku 2011)
 Prefektura (Západořímská říše)

Související články 
 Prefekt
 Podprefektura

Externí odkazy